

Przedsiębiorstwa 
 Macchi – włoska firma, przemianowana na Aeronautica Macchi, obecnie jako Alenia Aermacchi

Samoloty 
 Macchi M.7
 Macchi M.33
 Macchi M.39
 Macchi M.52
 Macchi M.67
 Macchi MC.72
 Macchi MC.200 
 Macchi MC.202
 Macchi MC.205

Nazwisko 
 Vincenzo Macchi
 Françoise Macchi
 Pasquale Macchi
 Luigi Macchi
 Luis Ángel González Macchi

Łodzie 
 Nieuport Macchi M 9